G99 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Laforey (G99), un destroyer de la Royal Navy ;
 Neuropathie, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres